Шейхалиев:

 Шейхалиев, Али Давлетович (1845—после 1914) — генерал-майор, участник Русско-турецкой войны (1877—1878), общественный деятель, публицист, издатель, меценат.
 Шейхалиев, Махмут Давлетович (1835—~1929) — генерал-майор, участник Кавказской, Крымской и Русско-турецкой войны (1877—1878), общественный деятель, меценат.